Mounira Solh (1911-2010), personnalité féminine libanaise, militante pour la défense des droits des femmes et des personnes ayant un handicap ; 
 Rachid Solh (1926-2014), homme politique libanais ;
 Sami Solh (1890-1968), homme politique libanais ;
 Takieddine Solh (1901-1988), homme politique libanais.